Boys Be — второй мини-альбом южнокорейского бой-бенда SEVENTEEN. Он был выпущен 29 мая 2015 года Pledis Entertainment в двух версиях и был распространён LOEN Entertainment. Альбом содержит пять треков, в том числе ведущий сингл «Mansae».

Коммерческий успех 
Альбом продал 169 833 + копий в Южной Корее. Достиг пика на 2 строчке на корейском графике Gaon и номер 1 на американском мировом чарте Billboard, и позволил группе получить награды на Golden Disk Awards, Seoul Music Awards и Gaon Chart K-Pop Awards.

Трек-лист

Примечания